Farbtreue steht für:
 die Farbechtheit bei Leuchtmitteln, siehe Farbwiedergabeindex
 die Farbechtheit bei Monitoren und Bildschirmen, siehe Farbmanagement